Mendikota (en francès i oficialment Menditte) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes de Gotein-Libarrenx al nord, Idauze-Mendi al nord-oest, Arrokiaga a l'est, Ozaze-Zühara i Zalgize-Doneztebe al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa